

Anno 
 529 o 529 a.C.

Codici 
 529 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Christiania, presso Oslo, in Norvegia

Matematica 
529 (numero)